Cutry, commune française de l'Aisne ;
 Cutry, commune française de Meurthe-et-Moselle.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France